Préjean est le nom d'une famille d'acteurs :
 Albert Préjean (1894 - 1979), le grand-père ;
 Patrick Préjean, né en 1944, le père ;
 Laura Préjean, née en 1977, la fille.

 Carrie Prejean (1987 -), un mannequin et reine de beauté américaine.
 Helen Prejean (1939 -), une religieuse américaine et militante contre la peine de mort.